Jeremy Graham Horn, né le  à Omaha dans le Nebraska, est un combattant de combat libre. En , son record professionnel est de 80 victoires, 18 défaites et 5 égalités. En , Jeremy Horn remporte sa  (contre Brian Warren), et atteint par la même occasion les 110 combats à son palmarès.

Palmarès MMA

Notes et références

Liens externes 
 
 

Naissance en août 1975
Naissance à Omaha (Nebraska)
Pratiquant américain d'arts martiaux mixtes
Combattant de l'UFC